Scleroplegma är ett släkte av svampdjur. Scleroplegma ingår i familjen Diapleuridae. 

Scleroplegma är enda släktet i familjen Diapleuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Scleroplegma